Billota (de bellota)puede referirse a:

 el nombre común de la planta Quercus coccifera; o
 el nombre común de la planta Quercus faginea.